Die Abkürzung IKR steht für:

 Industrie- und Kraftwerksrohrleitungsbau Bitterfeld, ein Volkseigener Betrieb der DDR
 Industrieller Kontenrahmen, Kontenverzeichnis als Empfehlung für die Buchführung in Industrieunternehmen, siehe Kontenrahmen
 Isländische Krone, die Währung Islands

IKR